Goleniów (district), en district in het Poolse woiwodschap West-Pommeren
 Goleniów (gemeente), een stad- en landgemeente in bovenstaand district
 Goleniów (stad), een stad in bovenstaande gemeente